Элементы (от ( «первовещество»; от  «члены ряда», «буквы алфавита»), элементы стихий — первоначальные (основные) вещества в античной и средневековой натурфилософии.
 Элементы — научно-популярный сайт.
 Яндекс.Элементы, Элементы Яндекса, прежнее название «Яндекс.Бар» — бесплатно распространяемая надстройка для популярных браузеров, разработанная компанией «Яндекс».

Словосочетания 
 Деклассированные элементы (люмпены, люмпен-пролетариат, от ) — термин в марксизме, введённый Карлом Марксом для обозначения групп населения, изгнанных или исключённых из гражданского общества.
 «Деклассированным элементам» — студийный альбом советской рок-группы «Великие октябри» Янки Дягилевой.
 Логические элементы — устройства, предназначенные для обработки информации в цифровой форме.
 Мобильные генетические элементы (МГЭ, , ) — последовательности ДНК, которые могут перемещаться внутри генома.
 Нетрудовые элементы — понятие в РСФСР 1918–1936 годов — лица, живущие на нетрудовой доход.
 Самородные элементы — класс единой кристаллохимической классификации минералов.
 Трансрегуляторные элементы () — гены, которые изменяют экспрессию генов, находящихся на большом расстоянии от них в ДНК. Как правило, они кодируют факторы транскрипции.
 Химические элементы — совокупности атомов с одинаковыми зарядами ядер, простые вещества.
 Биологически значимые элементы — химические элементы, необходимые живым организмам для обеспечения нормальной жизнедеятельности.
 Переходные элементы, переходные металлы — элементы побочных подгрупп Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, в атомах которых появляются электроны на d- и f-орбиталях.
 Рассеянные элементы — химические элементы, встречающиеся в природе только в виде примесей в различных минералах, для них не существует самостоятельных минералов и нет концентрированных залежей (месторождений). 
 Редкоземельные элементы (аббр. РЗЭ, TR, REE, REM) — группа из 17 химических элементов: скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций.
 Трансурановые элементы — радиоактивные химические элементы с атомным номером выше 92 (в периодической системе элементов Д. И. Менделеева расположены за ураном).
 Щелочноземельные элементы, щёлочноземельные металлы — химические элементы второй группы периодической таблицы элементов: бериллий, магний, кальций, стронций, барий, радий.
 Форменные элементы крови — клетки крови.
 Элементы HTML — основные структурные единицы языка разметки HTML.
 Элементы Евклида — книга Евклида «Начала» (, ), первое русское издание 1739 года — «Евклидовы элементы из двенадцати нефтоновых книг выбранныя и в осьмь книг через профессора мафематики Андрея Фархварсона сокращенныя, с латинского на российский язык хирургусом Иваном Сатаровым преложенныя».
 Элементы музыки — характеристики музыкального произведения: мелодия, ритм, тембр, гармония и другие.
 Элементы орбиты, орбитальные элементы — термин астрономии, набор параметров, задающих размеры и форму орбиты (траектории) небесного тела, расположение его орбиты относительно других небесных лет и положение небесного тела на орбите.
 Элементы отклика () — регулирующие генную транскрипцию короткие последовательности ДНК в пределах промоторной области гена (путём связывания факторов транскрипции).
 Элементы поражения слизистой оболочки полости рта — симптомы заболеваний, видимые на слизистой оболочке полости рта.
 Элементы почтовой марки — принятая мировым сообществом совокупность внешних признаков почтовой марки как легитимного знака почтовой оплаты, перечисленных в документах Всемирного почтового союза.
 Элементы хангыля — блок символов Юникода, содержащий позиционные формы согласных и гласных кластеров хангыля для корейского языка.
 Эндогенные вирусные элементы () — последовательности ДНК вирусного происхождения в геноме невирусных организмов, которые присутствуют в клетках зародышевой линии и передаются по наследству.

См. также